«Around the World (La La La La La)» — дебютный сингл немецкой евродэнс-группы ATC (A Touch of Class). Песня является кавером на хит «Песенка» российской группы «Руки Вверх!» с текстом на английском языке. Обе песни содержат строчку «Ла-ла-ла-ла» в припеве. Песня является самым успешным синглом группы ATC, попав в топ-20 в большинстве стран.

История создания 
Трек «Around the World (La La La La La)» был выпущен в качестве дебютного сингла группы ATC с их дебютного альбома Planet Pop в 1999 году в Европе, а в 2002 году в Великобритании. Песня была спродюсирована и записана немецким продюсером Алексом Кристенсеном, а музыка была полностью взята из трека «Песенка» российской группы «Руки Вверх!». Сингл занял первое место в немецком чарте в 2000 году. Он также достиг первого места в Австрии и Швейцарии, а также вошёл в Топ-20 в Австралии, Бельгии, Канаде, Нидерландах, Финляндии, Франции, Италии, Швеции, Великобритании, Дании, Польше, Румынии и Шотландии, кроме того, достиг 24-го места в Ирландском чарте синглов.

Песня достигла 28-го места в американском чарте Billboard Hot 100, однако из-за слабого продвижения альбома и отсутствия гастролей в США и Канаде последующие синглы не снискали популярности в Северной Америке.

В 2002 году песня была выпущена в Великобритании в новой версии, достигнув 15-го места.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания 

Дебютные синглы 2000 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы лейбла Casablanca Records